Toka steht für:
 Toka (Marshallinseln), Ort auf den Marshallinseln
 Toka (Klapper), eine Bambusklapper im nordostindischen Bundesstaat Assam

Toka ist der Familienname folgender Personen:
 Chertek Amyrbitowna Antschimaa-Toka (1912–2008), tuwinische Politikerin
 Olibia Toka (* 1981), griechische Gewichtheberin
 Saltschak Kalbakchorekowitsch Toka (1901–1973), tuwinischer Staatsmann